Fahd El Ahmadi (en ), né le , est un footballeur marocain évoluant au poste de gardien de but au Hassania d'Agadir.

Biographie

Carrière 
 2005 -  Hassania Agadir

Palmarès 
 Hassania Agadir :
 Coupe du Trône
 Finaliste en 2006

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance dans la région de Drâa-Tafilalet
Naissance en mars 1980
Footballeur marocain
Gardien de but au football
Joueur du Hassania d'Agadir